Moric. kan som auktorsförkortning betyda:

 Moïse Étienne Moricand
 Stefano Moricand

Robotskapade auktorsförkortningar